Владимир Васильевич Рейнгард (1850 (или 1856)—1912, Харьков Харьковская губерния Российская империя) — русский зоолог, родной брат ботаника и альголога Людвига Рейнгарда.

Биография 
Родился в 1850 году (по некоторым другим данным — в 1856 году). Окончил Харьковский университет, после чего переехал в Одессу, где работал в Новороссийском университете. Чуть позже на некоторое время переехал в Париж, где работал в Пастеровском институте. В 1885 году возвратился в Харьков и вновь переступил порог Харьковского университета в качестве профессора. Данную должность он занимал до смерти.

Скончался в 1912 году в Харькове.

Научные работы 
Основные научные работы посвящены эмбриологии и систематике. Владимир Рейнгард являлся сторонником дарвинизма, автор 1 монографии.
 Изучал строение и развитие пресноводных мшанок, эмбриональное развитие рыб.
 1874 — Исследовал анатомическое строение и место в системе животного мира малоизученного класса киноринхи.
 Широкий интерес у публики вызвала его работа по паукообразным.

Публикации 
«Kinorhyncha, их анатомическое строение и положение в системе» (1885).

Литература 
 Биологи. Биографический справочник.— Киев.: Наук. думка, 1984.— 816 с.: ил

Ссылки 
 Владимир Рейнгард на сайте Личности.
 Владимир Рейнгард на сайте Краткая биография.
 Владимир Рейнгард на сайте Rulex.
 Влладимир Рейнгард на сайте Вокабула.

Родившиеся в 1850 году
Родившиеся в 1856 году
Выпускники Харьковского университета
Преподаватели Харьковского университета
Учёные по алфавиту
Зоологи России